

Patronyme 

 Cuthbert Tunstall (1474-1559), évêque catholique anglais.
 KT Tunstall (1975-), auteure-compositrice britannique.
 Marmaduke Tunstall (1743-1790), ornithologue et collectionneur britannique.
 Sarah Tunstall (1986-), athlète anglaise.

Toponyme 

 Tunstall, village du Kent, en Angleterre.
 Tunstall, village du Yorkshire, en Angleterre.
Tunstall, ville du Staffordshire, en Angleterre.